Coelho (conejo en portugués) es el apellido de:
Pedro Coelho, (c.1300-1361) consejero de Alfonso IV de Portugal;
Eduardo Coelho (1835-1889), tipógrafo y periodista portugués;
 Fabián Coelho, futbolista uruguayo;
 Gonzalo Coelho (1451-1512), explorador portugués;
 Latino Coelho (1825-1891), militar, escritor, periodista y político portugués;
 Nicolás Coelho de Amiral (†1568), trinitario, escritor, teólogo y catedrático portugués;
 Nicolau Coelho (s. XV - s. XVI), explorador portugués;
 Oliverio Coelho, escritor y periodista argentino;
 Paulo Coelho, novelista, dramaturgo y letrista brasileño.